

Geografia

Austria 
 Obersdorf – dzielnica Wolkersdorf im Weinviertel

Niemcy 
 Obersdorf – dzielnica Sangerhausen
 Obersdorf – dzielnica Sulzbach-Rosenberga

Polska 
 Obersdorf – w latach 1787-1938 nazwa wsi (kolonii niemieckiej) Wyżne, należącej od 1934 do gminy Krościenko

Zobacz też 
 Oberdorf
 Oberstdorf